Amen è una parola ebraica usata nel giudaismo, nel Cristianesimo e nell'Islam. Può inoltre riferirsi a:

Cinema 
 Amen. – film del 2002 diretto da Costa-Gavras
 Amen – film del 2011 diretto da Kim Ki-duk

Geografia 
 Amen – frazione di Aa en Hunze (Paesi Bassi)

Moda 
 Amen – marchio di alta moda con sede a Bologna

Musica 
 Amen – gruppo musicale statunitense
 Amen – nome d'arte di Jussi Sydänmaa, chitarrista dei Lordi
 Amen – brano musicale di Frank Zappa del 1968, dall'album Lumpy Gravy
 Amen – raccolta di Otis Redding del 1974
 Amen – album di Salif Keïta del 1991
 Amen – album dal vivo di Lucio Dalla del 1992
 Amen – brano musicale dei Sepultura del 1993, dall'album Chaos A.D.
 Amén! – album degli Attaque 77 del 1995
 Amen – brano musicale di Caparezza del 1998, dal demo Ricomincio da Capa
 Amen – album degli Amen del 1999
 Amen – album di Paula Cole del 1999
 Amen – brano musicale dei The Damned del 2001, dall'album Grave Disorder
 Amen – album degli Astral Projection del 2002
 Amen – brano musicale dei Marlene Kuntz del 2005, dall'album Bianco sporco
 Amen – singolo di Kid Rock del 2007
 Amen – album dei Baustelle del 2008
 Amen – singolo di Zucchero Fornaciari del 2008
 Amen – brano musicale dei Bon Jovi del 2013, dall'album What About Now
 Amen – singolo degli Halestorm del 2015
 Amen – singolo di Francesco Gabbani del 2015
 Amen – singolo di Noemi del 2016
 Amen – singolo di Vincent Bueno del 2021
 Amen – singolo di Ana Soklič del 2021
 Amen di Dresda – sequenza musicale usata nelle funzioni religiose

Televisione 
 Amen – serie televisiva statunitense